Кильман ()— немецкая фамилия и производный от неё топоним:

 Кильман, Марина — немецкая фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Трёхкратная чемпионка Германии, неоднократный призёр чемпионатов Европы.
 Кильман — до 1946 г. название села Миролюбовка в Синельниковском районе Днепропетровской области.

См. также 

 Кильмансталь
 Кильман-Головко